Son může znamenat:

 Son – buddhistická škola.
 Son (akustika) – vedlejší fyzikální jednotka vyjadřující subjektivně vnímanou hlasitost zvuku.
 Son (hudba) – původem kubánský hudební žánr.
 Són (přítok Gangy) – řeka v Indii, přítok Gangy.
 Son (přítok Širy) – řeka v Rusku, přítok jezera Šira.

příjmení a jména osob
 Jens van Son (* 1987) – nizozemský fotbalista
 Mélanie Son (* 1981) – francouzská sportovní lezkyně
 Son Hung-min (* 1992) – jihokorejský fotbalista

podobné
 Song

Externí odkazy